Самтер (округ, Алабама)
 Самтер (округ, Джорджія)
 Самтер (округ, Південна Кароліна)